Stanisław Baran – polski piłkarz
 Stanisław Baran – działacz komunistyczny
 Stanisław Baran (1947-2016) – polski działacz związkowy, poseł na Sejm I kadencji